Iako jezik može značiti:
Iako (čadski jezik), afrazijski jezik iz Kameruna.
Iako (benue-kongoanski jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Nigerije.